Joseph S. Berliner – amerykański ekonomista i sowietolog
 Josef Berliner – niemiecki przedsiębiorca założyciel Deutsche Grammophon